Ганџа () је други по величини град у Азербејџану. Према попису из 2009. године у граду је живело 313.300 становника, а површина града је приближно 110 km². У време Руске Империје звала се Јелизаветпољ (). Касније (1920−1935) враћено је име Ганџа, али ускоро се за време Совјетског Савеза мења име у Кировабад (). Године 1989. град поново има данашње име.

Овде се налази аеродром Ганџа.

Становништво

Партнерски градови 
  Москва
  Конија
  Орду
  Карс
  Њуарк
  Рустави
  Душанбе
  Кутаиси
  Гомељ

Референце

Спољашње везе 

Градови у Азербејџану
Википројект географија/Насеља у Азербејџану